Niemcy:
 Papenburg – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland

Osoby:
 Günter Papenburg – niemiecki przedsiębiorca budowlany